La Saison 2006-2007 du Celtic FC est marquée par un doublé Coupe d'Ecosse/Championnat d'Écosse.

Scottish Premier League 
 1. Celtic - Kilmarnock 4-1 (2-0) : M. Zurawski (, ), J. Jarosik (), S. Nakamura ()
 2. Hearts - Celtic 2-1 (0-0) : S. Petrov ()
 3. Celtic - St Mirren 2-0 (1-0) : S. McManus (), S. Petrov ()
 4. Inverness - Celtic 1-1 (0-1) : S. Pearson ()
 5. Celtic - Hibernian 2-1 (0-1) : M. Zurawski (), J. Vennegoor of Hesselink ()
 6. Aberdeen - Celtic 0-1 (0-0) : J. Vennegoor of Hesselink ()
 7. Celtic - Dunfermline 1-0 (1-0) : S. McManus ()
 8. Celtic - Rangers 2-0 (1-0) : T. Gravesen (), K. Miller ()
 9. Falkirk - Celtic 0-1 (0-0) : A. McGeady ()
 10. Dundee Utd - Celtic 1-4 (1-1) : S. Nakamura (, , ), J. Vennegoor of Hesselink ()
 11. Celtic - Motherwell 2-1 (1-0) : S. Craigan ( csc), M. Zurawski ()
 12. Kilmarnock - Celtic 1-2 (0-0) : S. Nakamura (), K. Miller ()
 13. Celtic - Hearts 2-1 (0-0) : J. Jarosik (), C. Gordon ( csc)
 14. St Mirren - Celtic 1-3 (0-2) : T. Gravesen (, , )
 15. Celtic - Inverness 3-0 (1-0) : D. Dods ( csc), J. Vennegoor of Hesselink (), J. Jarosik ()
 16. Hibernian - Celtic 2-2 (1-0) : E. Sno (), A. McGeady ()
 17. Celtic - Aberdeen 1-0 (0-0) : M. Zurawski ()
 18. Dunfermline - Celtic 1-2 (0-0) : A. McGeady (), M. Zurawski ()
 19. Rangers - Celtic 1-1 (0-1) : T. Gravesen ()
 20. Celtic - Falkirk 1-0 (1-0) : T. Gravesen ()
 21. Celtic - Dundee Utd 2-2 (0-1) : D. O'Dea (), S. Nakamura ()
 22. Motherwell - Celtic 1-1 (0-1) : D. Riordan ()
 23. Celtic - Kilmarnock 2-0 (1-0) : D. O'Dea (), A. McGeady ()
 24. Hearts - Celtic 1-2 (1-0) : J. Vennegoor of Hesselink (), J. Jarosik ()
 25. Celtic - St Mirren 5-1 (1-0) : J. Vennegoor of Hesselink (,  sp, ), A. McGeady (), K. Miller ()
 26. Inverness - Celtic 1-2 (0-1) : D. Riordan (), J. Vennegoor of Hesselink ()
 27. Celtic - Hibernian 1-0 (0-0) : C. Beattie ()
 28. Aberdeen - Celtic 1-2 (0-2) : C. Beattie (), S. Nakamura () 
 29. Celtic - Dunfermline 2-1 (1-0) : K. Miller (), J. Vennegoor of Hesselink ()
 30. Celtic - Rangers 0-1 (0-0)
 31. Falkirk - Celtic 1-0 (1-0)
 32. Dundee Utd - Celtic 1-1 (0-0) : S. Nakamura ()
 33. Celtic - Motherwell 1-0 (0-0) : D. Riordan ()
 34. Kilmarnock - Celtic 1-2 (0-1) : J. Vennegoor of Hesselink (), S. Nakamura ()
 35. Celtic - Hearts 1-3 (0-0) : S. Pressley ()
 36. Rangers - Celtic 2-0 (1-0)
 37. Celtic - Aberdeen 2-1 (1-1) : J. Vennegoor of Hesselink (, )
 38. Hibernian - Celtic 2-1 (0-0) : D. Riordan ()

Coupe d'Europe C1

1 tour
 1. Manchester Utd - Celtic 3-2 (2-2) : J. Vennegoor of Hesselink (), S. Nakamura ()
 2. Celtic - FC Copenhague 1-0 (1-0) : K. Miller ( sp)
 3. Celtic - Benfica Lisbonne 3-0 (0-0) : K. Miller (, ), S. Pearson ()
 4. Benfica Lisbonne - Celtic 3-0 (2-0)
 5. Celtic - Manchester Utd 1-0 (0-0) : S. Nakamura ()
 6. FC Copenhague - Celtic 3-1 (2-0) : J. Jarosik ()

de finale 
 1. Celtic - Milan AC 0-0 (0-0)
 2. Milan AC - Celtic 1-0 AP (0-0)

League Cup 
 1/8 Celtic - St Mirren 2-0 (0-0) : C. Beattie (), M. Zurawski ()
 1/4 Celtic - Falkirk 1-1 ap, (tabs 4-5) (0-0) : M. Zurawski ()

SFA Cup 
 1/16 Celtic - Dumbarton (D4) 4-0 (3-0) : M. Zurawski (, ), J. Vennegoor of Hesselink (), D. Riordan ()
 1/8  Livingston (D2) - Celtic 1-4 (1-1) : D. O'Dea (), D. Riordan (, ), J. Vennegoor of Hesselink ()
 1/4 Inverness - Celtic 1-2 (1-0) : S. Pressley (), K. Miller ()

Final four à Hampden Park, Glasgow:
 1/2 St Johnstone (D2) - Celtic 1-2 (1-1) : J. Vennegoor of Hesselink ( sp, )
 Finale Dunfermline Athletic - Celtic 0-1 (0-0) : J.-J. Perrier-Doumbé ()

Statistiques joueurs (au 26 mai 2007 à 18h00, 53 matchs: 38+8+2+5) 

*Joueurs ayant quitté le club ou (ayant) été prêté pendant la saison

Notes et références 

Saison du Celtic Football Club
Celtic FC